Abelater  — род жуков-щелкунов из подсемейства Elaterinae.

Список видов 
 Abelater ater
 
 
 
 
 Abelater brandti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abelater sanguinicollis

Ссылки 
 Southeast Asian beetles
 Notes on the Abelater-species from Japan (Coleoptera:Elateridae).
 

Щелкуны
Роды жесткокрылых